Belagerung von Prag bezeichnet:

 Belagerung von Prag (1648) während des Dreißigjährigen Krieges
 Belagerung von Prag (1742) während des Österreichischen Erbfolgekrieges
 Belagerung von Prag (1744) während des Zweiten Schlesischen Krieges
Belagerung von Prag (1757) während des Siebenjährigen Krieges